Басабуруа-Майор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульцамальдеа. Занимает площадь 82,3 км². Население — 799 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры